Chain Reaction (deutsch: Kettenreaktion) bezeichnet unter anderem:

 Außer Kontrolle (1996), Originaltitel Chain Reaction, ein Action-Thriller
 Chain Reaction (Film), ein deutscher Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Chain Reaction (Label), von Moritz von Oswald und Mark Ernestus betriebenes deutsches Techno-Plattenlabel
 Chain Reaction (Band), eine US-amerikanische Hardrock-Band (1964–1968)
 Chain Reaction (Lied), ein Musikstück von Diana Ross aus dem Jahr 1985

Siehe auch
 Kettenreaktion (Begriffsklärung)